Сиэтл Маринерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 63 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 8
 Поражений: 15
 Процент побед: 34.78
 Очков набрано: 93
 Очков пропущено: 124

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 122
 Очков пропущено: 125

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 95
 Очков пропущено: 101

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 8
 Поражений: 19
 Процент побед: 29.63
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 177

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 134
 Очков пропущено: 146

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 119
 Очков пропущено: 134

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 1
 Поражений: 2
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 12
 Очков пропущено: 16

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сиэтл Маринерс
МЛБ в сезоне 2004